

Musica 
 Seasons – album dei Magna Carta del 1970
 Seasons – album di Pete Jolly del 1971
 Seasons – album di Bing Crosby del 1977
 Seasons – singolo di Chris Cornell del 1992, dalla colonna sonora di Singles
 Seasons – album degli Evereve del 1997
 Seasons – singolo di Ayumi Hamasaki del 2000, dall'album Duty
 Seasons – album dei Sevendust del 2003
 Seasons – singolo dei DragonForce del 2012, dall'album The Power Within
 Seasons – singolo dei Olly Murs del 2015, dall'album Never Been Better

Altro 
 Seasons – gioco da tavolo ideato da Régis Bonessée
 Seasons – rete televisiva di TELE+ DIGITALE